Eyes of the Underworld – film del 1929 diretto da Leigh Jason e Ray Taylor
Eyes of the Underworld – film del 1942 diretto da Roy William Neill